Niemcy:
 Hanau – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Osoby:
 Gustav Hanau – niemiecki bankier
 Johann Hanau – niemiecki drukarz
 Peter Hanau – niemiecki prawnik

Inne:
 Hanau – hrabstwo
 Hanau – ród